Bernardino Boifava – scultore
 Davide Boifava – ciclista